Rehula (ou Řehula) est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Jan Řehula (né en 1973), triathlète tchèque
Juha Rehula (né en 1963), homme politique finlandais

Homonymie de patronyme